Basvekil fou un títol otomà equivalent a primer ministre o ministre en cap.

Per tres vegades l'Imperi Otomà va tractar d'introduir el títol europeu de primer ministre en comptes de gran visir o Sadr-i-azam. La primera fou el 1838 sent gran visir Mehmed Emin Rauf Pasha que exercia el càrrec per segona vegada (18 de febrer de 1833 a 2 de juliol de 1839); el títol fou introduït el 1838 i va durar 14 mesos i mig, i llavors es va retornar al de gran visir. La segona vegada fou el febrer de 1878 sent gran visir Ahmed Hamdi Pasha, i va durar 114 dies amb Ahmed Vefik Pasha i Mehmed Sadik Pasha, per retornar al de gran visir. Fou restaurat per tercer cop el juliol de 1879 amb Arifi Pasha, Küçük Mehmed Said Pasha (tres vegades), Mehmed Kadri Pasha, Nureddin Pasha i Ahmed Vefik Pasha (segona vegada).

El novembre de 1882 es va retornar al de gran visir, que va seguir com a títol oficial fins al final del sultanat quan definitivament es va establir el de Basvekil o Başbakan, que és la paraula turca actual amb què es denomina el Primer Ministre de Turquia.

Imperi Otomà